Турново — село в Македонії.
 Турново (футбольний клуб) — футбольний клуб із однойменного міста